Birmingham City FC (celým názvem: Birmingham City Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Birmingham v metropolitním hrabství West Midlands. Založen byl v roce 1875 pod názvem Small Heath Alliance FC. Od sezóny 2011/12 působí v EFL Championship (2. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu St Andrew's s kapacitou 30 016 diváků.

Historie 
Klub byl založen v roce 1875. Do profesionální sféry vstoupil v roce 1885 a patří tak mezi průkopníky profesionalismu ve fotbale. V roce 1888 byl název zkrácen na pouhé Small Heath, v roce 1905 pak na Birmingham a v roce 1945 získal nynější podobu. Hráči Birminghamu nikdy v historii nezískali ligový titul či FA Cup. Pouze v letech 1963 a 2011 dokázali zdvihnout nad hlavu ligový pohár. V roce 1963 porazili ve finále městského rivala Aston Villu 3:1, o 48 let později potom Arsenal 2:1. Nejúspěšnější období v historii klubu během 50. a 60. letech zahrnuje i zisk prvního ligového poháru, kromě toho dokázali Blues v roce 1956 dokončit první divizi na 6. místě a docílili tak dodnes svého nejlepšího umístění. Ve stejné sezóně se také dostali do finále FA Cupu a v letech 1960 a 1961 i do finále Poháru veletržních měst. Po většinu své historie působili v soutěži nejvyšší, nejdelšího nepřetržitého pobytu mimo hlavní soutěž si pak mohli "užívat" mezi roky 1986 a 2002. Během tohoto období, když působili až ve třetí nejvyšší soutěži, pak dvakrát získali EFL Trophy.

Největší rival týmu Birmingham City je městský soused Aston Villa, dále se pak dá mluvit o rivalitě s West Bromwichem, Wolverhamptonem či Coventry. V roce 2011 současný trenér Aston Villy rozčeřil vody tím, že ukončil smlouvu právě u Birminghamu, kterého nedokázal zachránit v Premier League, aby mohl přijmout nabídku vedení Villans.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1875 – Small Heath Alliance FC (Small Heath Alliance Football Club)
 1888 – Small Heath FC (Small Heath Football Club)
 1905 – Birmingham FC (Birmingham Football Club)
 1945 – Birmingham City FC (Birmingham City Football Club)

Získané trofeje 
 EFL Cup ( 2× )
 1962/63, 2010/11
 EFL Trophy ( 2× )
 1990/91, 1994/95
 Birmingham Senior Cup ( 1× )
 1904/05

Významní hráči 
 Joe Bradford (1920–1935)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1889–1892: Football Alliance
 1892–1894: Football League Second Division
 1894–1896: Football League First Division
 1896–1901: Football League Second Division
 1901–1902: Football League First Division
 1902–1903: Football League Second Division
 1903–1908: Football League First Division
 1908–1921: Football League Second Division
 1921–1939: Football League First Division
 1946–1948: Football League Second Division
 1948–1950: Football League First Division
 1950–1955: Football League Second Division
 1955–1965: Football League First Division
 1965–1972: Football League Second Division
 1972–1979: Football League First Division
 1979–1980: Football League Second Division
 1980–1984: Football League First Division
 1984–1985: Football League Second Division
 1985–1986: Football League First Division
 1986–1989: Football League Second Division
 1989–1992: Football League Third Division
 1992–1994: Football League First Division
 1994–1995: Football League Second Division
 1995–2002: Football League First Division
 2002–2006: Premier League
 2006–2007: Football League Championship
 2007–2008: Premier League
 2008–2009: Football League Championship
 2009–2011: Premier League
 2011–2016: Football League Championship
 2016– : English Football League Championship

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2018/19: Birminghamu bylo odečteno devět bodů pro porušení finančních stanov soutěže (ztráta 39 milionů liber za poslední tři sezóny).

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  
 BCFC Fanzine 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1875
Sport v Birminghamu